Krasnojarskij rajon 

Krasnojarskij rajon, rajon dell'Oblast' di Astrachan'
Krasnojarskij rajon, rajon dell'Oblast' di Samara